La dynamite est un explosif fabriqué à partir de nitroglycérine.

Œuvres

Cinéma 
 Dynamite, un film américain de Cecil B. DeMille sorti en 1929 ;
 Mister Dynamit – Morgen küßt Euch der Tod, un film hispano-italo-allemand de Franz Josef Gottlieb sorti en 1967 ;
 Mister Dynamite, un film hong kongais de Jackie Chan sorti en 1987 ;
 Napoleon Dynamite, un film américain de Jared Hess sorti en 2004.

Télévision 
 Napoleon Dynamite, une série américaine adaptée du film du même nom, sortie en 2012 ;
 AEW Dynamite, une émission hebdomadaire américaine de catch de la All Elite Wrestling

Musique

Albums 
 Dynamite, le dernier album collaboratif entre les labelmates The Supremes et The Four Tops, sorti sous le label Motown en 1971 ;
 Dynamite, le dixième album de Jermaine Jackson sorti en 1984 ;
 , un album de Stina Nordenstam sorti en 1996 ;
 Dynamite, le sixième album de Jamiroquai sorti en 2005.

Chansons 
 La Dynamite, une chanson anarchiste de 1893 ;
 Dynamite, une chanson de Christina Aguilera sortie en 2008 ;
 Dynamite, une chanson de Taio Cruz sortie en 2010 ;
 Dynamite, une musique du DJ producteur allemand Afrojack sortie en 2014.
Dynamite (chanson de BTS), une chanson de BTS sortie en 2020

Jeux vidéo 
 Dynamite Duke, un jeu vidéo ;
 Dynamite Headdy, un jeu vidéo.

Toponymes 

 La Dynamite, un hameau au sud de Saint-Martin-de-Crau.

Voir aussi 
 Dynamite Entertainment, un éditeur anglo-saxon de comics
 Ms. Dynamite, une chanteuse britannique